Ширяевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Ширяевское сельское поселение — входит в Иловлинский район

Воронежская область
 Ширяевское сельское поселение — входит в Калачеевский район